Георг V ():
 Георг V (1865—1936) — король Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии.
 Георг V (1819—1878) — пятый и последний царствовавший король Ганновера с 1851 по 1866 годы. 
 См. также 
 Георгий V